UK Championship 1987 (Tennents UK Championship) var en rankingturnering i snooker som spelades mellan 13 och 29 november 1987 i Guild Hall i Preston, England. Steve Davis vann turneringen efter att ha slagit Jimmy White i finalen med 16-14. Det var Davis' sjätte och sista vinst i UK Championship, och det gjorde honom £ 70 000 rikare.

Händelser i samband med turneringen
Willie Thorne gjorde ett maximumbreak, det första som någonsin gjorts i UK Championship. Dessvärre gjordes det under den tidiga delen av turneringen, som inte TV-sändes. Thorne fick därefter smeknamnet Mr Maximum.

Resultat

Huvudturnering
I huvudturneringen deltog 64 spelare. Nedan redovisas resultaten från och med andra omgången. I första omgången slogs bland andra Stephen Hendry, Doug Mountjoy och Neal Foulds ut.

Källor

Referenser

Externa länkar
Snooker Scene
Snooker Database

1987 i Storbritannien
Snookersäsongen 1987/1988
1987